Брітт () — особове ім'я або скорочена форма жіночого імені Бріттані а також, прізвище.

Ім'я 

 Брітт Вудмен (; 1920—2000) — американський джазовий тромбоніст.
 Брітт Екланд (, уроджена Брітт-Марі Екланд, ; 1942) — шведська акторка і фотомодель.
 Брітт Робертсон (; 1990) — американська акторка.
 Брітт Страндберг (; 1934) — шведська лижниця, олімпійська чемпіонка (1960).

Прізвище 

 Кетрін Брітт (; 1984) — австралійська кантрі-співачка.

Див. також 
 Catherine Britt
 Бріттані